Rainbow kan avse:

 Rainbow (album av Mariah Carey) – ett musikalbum från 1999 av Mariah Carey
Rainbow (musikalbum) – ett musikalbum med Dolly Parton från 1987
Rainbow (musikgrupp) – ett hårdrocksband
Rainbow (singel) – en singel från Émilie Simons album The Big Machine från 2009
Rainbow (sydkoreansk musikgrupp) – en popgrupp
Rainbow, Liseberg – en tidigare åkattraktion på nöjesfältet Liseberg

Se även 
Over the Rainbow
Mount Rainbow